Карл Фридрих:

 Карл Фридрих — герцог Саксен-Мейнингена в 1729—1743 годах.
 Карл Фридрих Баденский — маркграф Баден-Дурлаха
 Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский — немецкий герцог Шлезвига, отец русского императора Петра III
 Карл Фридрих Саксен-Веймар-Эйзенахский — великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский
 Карл Иоахим Фридрих — немецко-американский политолог-теоретик